JFB steht für:
 Jamaica Fire Brigade, Behörde des Ministry of Local Government of Jamaica, Feuerwehrbehörde von Jamaica
 Journal of Fish Biology, Zeitschrift von Wiley-Blackwell
 Jüdischer Frauenbund

Abkürzung